Burgunderturm ist der Name folgender Türme:
 Burgunderturm, Turm der Burg Schloss Grandson in der Gemeinde Grandson, Kanton Waadt, Schweiz
 Burgunderturm (Wörrstadt), Aussichtsturm in der Stadt Wörrstadt, Landkreis Alzey-Worms, Rheinland-Pfalz, Deutschland